Головатовка — название населённых пунктов.

Россия 
 Головатовка — село в Азовском районе Ростовской области.

Украина 
 Головатовка — село в Чернобаевском районе Черкасской области.

См. также 
 Головатый